|-
| 181101 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181102 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181103 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181104 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181105 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181106 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181107 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181108 - || || 28 d'agost de 2005 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 181109 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181110 - || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181111 - || || 24 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181112 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181113 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181114 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181115 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181116 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181117 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181118 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181119 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181120 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181121 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181122 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181123 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181124 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181125 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181126 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181127 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181128 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181129 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181130 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181131 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181132 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181133 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181134 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181135 - || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181136 - || || 25 d'agost de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 181137 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181138 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181139 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181140 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181141 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181142 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181143 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181144 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181145 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181146 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181147 - || || 4 de setembre de 2005 || Marly || Marly
|-
| 181148 - || || 3 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181149 - || || 5 de setembre de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 181150 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181151 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181152 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181153 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181154 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181155 - || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181156 - || || 13 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181157 - || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181158 - || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181159 - || || 13 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 181160 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181161 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181162 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181163 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181164 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181165 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181166 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181167 - || || 23 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181168 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181169 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181170 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181171 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181172 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181173 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181174 - || || 27 de setembre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 181175 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181176 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181177 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181178 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181179 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181180 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181181 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181182 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181183 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181184 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181185 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181186 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181187 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181188 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181189 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181190 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181191 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181192 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181193 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181194 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181195 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181196 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181197 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181198 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181199 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181200 - || || 26 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1